Hon oder Houn ( ) ist eine Oasenstadt in der nördlichen Fessan-Region Südwest-Libyens. Die Stadt Hon ist die Hauptstadt des Munizips Giofra.

Geschichte 

Nachdem der Ort Hon während der osmanischen Herrschaft zunehmend verfallen war, florierte die Stadt während der italienischen Kolonialherrschaft. Hon wurde Verwaltungssitz der Fessan-Region in Italienisch-Libyen, genannt Territorio del Sahara Libico. In den 1930er Jahren führte die italienische Regierung einige bedeutende Verbesserungen in der kleinen Stadt durch, darunter die Verbindung zur Küste mit der neuen Fessan-Straße. Bei der Volkszählung von 1939 machte die kleine libysch-italienische Gemeinde von 1.156 Personen 3 % der Gesamtbevölkerung von 35.316 Personen in der Stadt aus. 

Nachdem Libyen als Vereinigtes Königreich Libyen unabhängig wurde und später Muammar al-Gaddafi die Macht an sich riss, wurde die italienische Gemeinschaft quasi vollständig vertrieben. Ein bekannter Libysch-Italiener, der in Hon geboren wurde, ist der international renommierte Maler Mario Schifano (1934–1998).

Klimatabelle

Weblinks 
 Hon, die migrierende Stadt. Lexicorient
 Festivals in Libyen. Almouftahtours.com

Hauptort eines Munizips (Libyen)
Munizip al-Dschufra
Oase (Libyen)
Ort in Afrika